

Sigle 
 Arenarie del deserto – sintema stratigrafico
 Attention Deficit Disorder – sindrome da deficit di attenzione

Codici 
 ADD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Bole di Addis Abeba (Etiopia)
 add – codice ISO 639-3 della lingua dzodinka

Altro 
 ADD Editore – casa editrice italiana

Altri progetti